Ligusticum capillifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Thomas Frederic Cheeseman. Ligusticum capillifolium ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
capillifolium